Scorza ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Scorza (1897–1988), italienischer Faschist
 Enzo Scorza (* 1988), uruguayischer Fußballer
 Etna Scorza (* 1991), italienischer Fotograf
 Gaetano Scorza (1876–1939), italienischer Mathematiker
 Manuel Scorza (1928–1983), peruanischer Schriftsteller
 Sinibaldo Scorza (1589–1631), italienischer Maler